Centralia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Centralia (Illinois)
Centralia (Iowa)
Centralia (Kansas)
Centralia (Missouri)
Centralia (Pennsylvania)
Centralia (Washington)